Duurswold (streek), een landstreek in het centrale gedeelte van de Nederlandse provincie Groningen
 Duurswold (waterschap)